Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 344 dans le monde.

 RS-344 au Brésil
 Route 344 en Nouvelle-Écosse, Canada
 Route 344 au Québec, Canada
 Route 344 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 344 en Finlande
 Autoroute A344 en France
 Route nationale 344 en France